Xylogramma — рід грибів родини Helotiaceae. Назва вперше опублікована 1833 року.

Класифікація 
До роду Xylogramma відносять 22 види:

Примітки

Джерела 

 Wallroth, C.F.W. 1833. Flora Cryptogamica Germaniae. 2:1-923 - P.509

Роди грибів